Petrol AD (em bulgaro: Петрол АД) é uma companhia petrolífera privada da Bulgária.

História 
A companhia foi estabelecida em 1932 e privatizada em 1999.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Bulgária

Ligações externas

Empresas da Bulgária